Бенедето е италианско име, например на италианския философ Бенедето Кроче, може да се отнася и до:

 Манастир Сан Бенедето
 Община на Сан Бенедето
 Джузепе Бенедето